Aksu Çayı ist der Name folgender Flüsse in der Türkei:

 Aksu Çayı (Ceyhan), Nebenfluss des Ceyhan
 Aksu Çayı (Mittelmeer), Zufluss zum Mittelmeer bei Antalya